Clube de Futebol Os Belenenses – società polisportiva e sezione di calcio maschile portoghese
 Clube de Futebol Os Belenenses – sezione di calcio a 5 della polisportiva portoghese
 Clube de Futebol Os Belenenses – sezione di pallamano maschile della polisportiva portoghese